Donjons et Dragons est un jeu de rôle créé par E. Gary Gygax et Dave Arneson dans les années 1970.
 Donjons et Dragons est un film américain, adapté du précédent jeu, réalisé par Courtney Solomon en 2000.
 Donjons et Dragons, la puissance suprême est la suite du précédent film, réalisée par Gerry Lively en 2005.
 Donjons et Dragons est une série de bandes dessinées de Christian Darasse, parodiant le milieu des jeux de rôle et publiée dans Le Journal de Tintin au milieu des années 80.
 Dungeons et Dragons est le titre original du dessin animé Le Sourire du dragon.
 Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), film prévu pour 2023.